La Patria es el Otro es una organización política, creada por el político kirchnerista Andres "Cuervo" Larroque. Fue creada con el fin de nuclear otro sector de dirigentes políticos y sindicales kirchneristas, por fuera de La Campora. 

La organización está integrada por La Cámpora (facción), FETRAES, Corriente Peronista 13 de Abril, Peronismo Militante, Kolina BSAS, Corriente Militante Lealtad, CNCT, Corriente Nacional de la Militancia, Los Irrompibles BSAS, Frente Trasversal Nacional y Popular CTA, Igualdad, Descamisados, la Martin Fierro, Corriente 25 de Mayo, Frente Social Peronista, Federación de Cooperativas de Trabajo de Buenos Aires, Agrupación Rucci 17 de Noviembre, Unidad Piquetera y el Frente Social Papa Francisco integran.

Referencias 

Kirchnerismo
Movimientos políticos